Буданов — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 Буданов, Абрам Ефремович (1886—1929) — анархо-махновец, участник махновского движения в Донбассе.
 Буданов, Александр Сергеевич (род. 1991) — российский футболист.
 
 Буданов, Леонид Петрович (1946—2000) — заслуженный артист Республики Карелия.
 Буданов, Пётр Петрович (1920—2005) — советский альпинист, заслуженный мастер спорта СССР.
 Буданов, Кирилл Алексеевич (род. 1986) — украинский военачальник.
 Буданов, Феоктист Андреевич (1904—1969) — советский военный деятель, полковник, Герой Советского Союза.
 
 Буданов, Юрий Дмитриевич (1963—2011) — офицер ВС РФ, осуждённый и разжалованный за убийство.

Составные фамилии 
 Владимирский-Буданов, Михаил Флегонтович (1838—1916) — российский историк, доктор русской истории, ординарный профессор.

Топоним 
 Буданов — село в Теребовлянском районе Тернопольской области Украины.



См. также 
 Дело Буданова
 Буданцев
 Быданцев